Быко́вская — женская форма фамилии , а также топоним.

 Носительницы фамилии 
 Быковская, Лидия Ивановна (1902—1985) — советский акушер-гинеколог; доктор наук.
 Быковская, Людмила Анатольевна (1937—2013) — российский физик (молекулярная спектроскопия), лауреат Государственной премии СССР (1986). Топонимы 
 Быковская — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Быковская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Быковская — деревня в Митюковском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Быковская — деревня в Явенгском сельском поселении Вожегодского района Вологодской области.
 Быковская — деревня в Сунском районе Кировской области.

 См. также 
 Быковская Башкирка
 
 Быковская Степь